Die Fußball-Hamburg-Liga 2007/08 war die 63. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Hamburg-Liga war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der VfL 93 Hamburg nach einer Saison aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Hamburg-Liga. Hinzu kamen die vier Aufsteiger FC Voran Ohe (Wiederaufstieg nach 39 Jahren), Inter GSK Bergedorf, SV Grün-Weiß Harburg (beide erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse) und SV Rugenbergen (Wiederaufstieg nach zwei Jahren).

Sieger wurde der SC Victoria Hamburg. Durch Einführung der 3. Liga, Neustrukturierung der Regionalligen und Auflösung der Fußball-Oberliga Nord gab es keine Aufsteiger.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Inter GSK Bergedorf, Grün-Weiß Harburg und SV Rugenbergen mussten die Hamburg-Liga nach einer Saison wieder verlassen, der Buxtehuder SV nach fünf Spielzeiten. Der VfL Pinneberg zog seine Mannschaft 48 Jahre nach seinem Aufstieg zurück.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Hamburg-Liga 2007/08 auf den Seiten des ASC Neuenheim

2007
Fußballsaison 2007/08